

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jakubowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Jakubowo – część wsi Zamarte w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński
 Jakubowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano 
 Jakubowo – część wsi Żurawin  w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Jakubowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w Lutocin
 Jakubowo – przysiółek wsi Długi Bród w woj. podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne
 Jakubowo – osada w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice
 Jakubowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty 
 Jakubowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki 
 Jakubowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno
 Jakubowo – część wsi Połajewo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo
 Jakubowo – część wsi Katarzyna  w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Jakubowo – część wsi Duszniki  w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Jakubowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy 
 Jakubowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Jakubowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Jakubowo – część miasta Olsztyn
 Jekabpils – miasto na Łotwie 
 dawna nazwa wsi Lulkowo
 Jakubowo – zlikwidowany przystanek kolejowy w Jakubowie, w województwie pomorskim

Miejscowości na Białorusi 
 Jakubowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Jakubowo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Papiernia
 Jakubowo – dawna kolonia i folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Jakubowo – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Zobacz też 
 Jakubowo Kisielickie, Jakubowo Lubińskie, Jakubów